Robert Thornton (1941) ausztrál vitorlázó, olimpikon
 Robert Thornton (1967) skót dartsjátékos